KNVB beker 2022/23 (mannen)
KNVB beker 2022/23 (vrouwen)